El grup A de la llista de Gardiner és un dels 26 subgrups de jeroglífics egipcis que l'egiptòleg britànic Alan Gardiner va realitzar en el seu llibre Gramàtica de la llengua egípcia. En aquest grup, hi ha 61 jeroglífics referents a persones i les seves ocupacions, que pot ser dividit en 30 persones segudes, 20 persones en peu i la resta en altres posicions. Quasi tots són ideogrames determinatius (indiquen una categoria lèxica o conceptes abstractes).

La llista exhaustiva dels jeroglífics del grup A conté 596 jeroglífics.

Taula de jeroglífics

Llista exhaustiva dels jeroglífics del grup A 
La llista exhaustiva dels dels jeroglífics del grup A conté 596 jeroglífics: 476 més 120 variants.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

 Llista de Gardiner: Catàleg de jeroglífics (en francés).
 Llista de Gardiner (en anglés).
 Llista de Gardiner  (en portugués).
 Llista de Gardiner (en alemany).
 Llista de Gardiner  (en alemany).
 Sintaxi WikiHiero (en anglés).
 Proel: Jeroglífic egipci (en castellà).